Erich Graber ist der Name von:

* Erich Graber (Historiker) (1881–1958), deutscher Historiker und Archivar
 Erich Graber (Naturbahnrodler), italienischer Naturbahnrodler